Gabriel Fourmaintraux (1886-1984), un céramiste français :
 Pierre Fourmaintraux (1896-1974), un artiste-verrier français.